1987 Голяма награда на Унгария е 2-рото за Голямата награда на Унгария и девети кръг от Сезон 1987 във Формула 1, който се провежда на 9 август 1987, на пистата Хунгароринг, Будапеща, Унгария.

Репортаж 
Победител е Нелсън Пикет с екипа на Уилямс-Хонда, който постига и най-бърза обиколка (1:30,149). Пол позишън печели Найджъл Менсъл с Уилямс.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

 Бележка: И в двете класирания са показани само първите пет отбора.

Източници 
 

Голяма награда на Унгария